Chevry (Ain)
 Chevry (Manche)
ook:
Chevry (Taintrux), een gehucht in de gemeente Taintrux, Vosges
Chevry-Cossigny,  Seine-et-Marne
Chevry-en-Sereine,  Seine-et-Marne
Chevry-sous-le-Bignon,  Loiret